Ґаук () — прізвище німецького походження

Персоналії 
 Йоахім Ґаук (1940) — правозахисник, з 19 лютого 2012 року — кандидат на посаду Федерального президента Німеччини
 Стефан Ґаук (1888-1971) — священник УГКЦ 1915-1946 в Україні, 1947-1965 у Канаді

Див. також 
 Гаук

Німецькі прізвища